Københavns brand kan være flere brande:

Københavns brand 1728 – 20.-23. oktober 1728
Københavns brand 1795 – 5.-7. juni 1795